Abschied est un mot allemand qui signifie . 

Der Abschied est une expression allemande qui signifie .

Œuvres 

 Der Abschied, une section du Chant de la Terre de Gustav Mahler (1907), d'après un poème de Meng Haoran et Wang Wei ;
 Der Abschied, une pièce de musique de chambre de Vladimir Martynov (2006) ;
 Der Abschied, une mélodie de Joseph Martin Kraus (1783) ;
 Der Abschied, un roman de Lothar-Günther Buchheim (2000) ;
 Der Abschied, un tableau de Wilhelm Amberg (1897).

On trouve aussi le mot Abschied dans :
 Abschied, titre original de Adieux, un film allemand réalisé par Robert Siodmak (1930).

Voir aussi 
 3Abschied, un ballet de danse contemporaine de Anne Teresa De Keersmaeker et Jérôme Bel (2009)